«Friend» puede referirse a:
 Friend o fisurero de levas, material de protección para la escalada.
 Friend (Oregón), despoblado en el condado de Wasco, estado estadounidense de Oregón.
 Friend (Nebraska), ciudad en el condado de Saline, estado estadounidense de Nebraska.
 Friend virus, cepa del murine leukemia virus identificada por Charlotte Friend en 1956.
 Rupert Friend, actor inglés.